Валерий Бочков:
 Бочков, Валерий Анатольевич (род. 1946) — советский игрок в хоккей с мячом; тренер.
 Бочков, Валерий Борисович (род. 1956) — русский и американский художник-график, писатель, лауреат «Русской премии».